O São Miguel Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas.

História 
O clube foi criado pela ONG São Miguel Esporte e Educação, uma filial da ONG estadunidense Conscious One (fundação espiritual com membros espalhados no mundo inteiro).

Em 2007, a Federação Alagoana de Futebol puniu o São Miguel com dois anos de afastamento das competições da entidade, devido ao não comparecimento do São Miguel na partida da última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão, contra o Universal, perdendo o jogo por WO.

Clubes de futebol de Alagoas
Esporte de São Miguel dos Campos